La Bassa de Sant Oleguer, parc aquàtic recreatiu de Sabadell
 La Bassa de Capellades, bassa al centre del municipi de Capellades
 La Bassa (Benés), llac al terme municipal de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 La Bassa (riu), afluent de la Tet, al Rosselló
 La Bassa, curs d'aigua de la Plana del Rosselló.

Vegeu també 
 Bassa (desambiguació).